Eli o ELI puede referirse a:

 Eli, sumo sacerdote y juez de Israel
 Eli, película estadounidense de terror de 2019
 Identificador Europeo de Legislación, estándar europeo
 Extreme Light Infrastructure, institución científica europea
 Eli (nombre)